Pressley ist der Familienname folgender Personen:

 Ayanna Pressley (* 1974), US-amerikanische Politikerin
 Harold Pressley (* 1963), US-amerikanischer Basketballspieler
 Steven Pressley (* 1973), schottischer Fußballspieler und -trainer
 Ayanna Pressley (* 1974), amerikanische Politikerin
 Toni Pressley (* 1990), US-amerikanische Fußballspielerin

Siehe auch:
 Presley